Serie B1 2011-2012 – torneo di pallavolo femminile
 Serie B1 2011-2012 – torneo di pallavolo maschile